Olivier Dubois (1972-), danseur et chorégraphe français ;
 Olivier Dubois (1974-), journaliste français ;
 Olivier Dubois, personnage de l'univers de Harry Potter.